Mit Internationaler Flughafen Quito können folgende Flughäfen bezeichnet werden: 
 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (2013), der derzeitige Flughafen der ecuadorianischen Hauptstadt Quito
 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (1960), der geschlossene innerstädtische Flughafen Quitos